Ро́берт А́льфред Мо́рли (, род. ), более известный как Боб Мо́рли () — австралийский телевизионный актёр. Младший из четырёх детей в семье, его отец — ирландец, а мать — филиппинка. Морли получил известность благодаря роли Дрю Кертиса в австралийской мыльной опере «Дома и в пути», где снимался на постоянной основе с 2006 по 2008 год. Ушёл из этого сериала в 2008 году ради роли в прайм-тайм сериале «Полоса», который был закрыт после первого сезона. Вернулся к мыльным операм с ролью в сериале «Соседи», где появлялся на периодической основе с 2011 по 2013 год.
 
С 2014 по 2020 год Морли исполнял одну из главных ролей в американском сериале «100».

Личная жизнь 
7 июня 2019 года Морли объявил о женитьбе на своей коллеге по телесериалу «Сотня», Элайзе Тейлор . 7 февраля 2022 года они объявили, что ожидают своего первенца. 18 марта 2022 года родился их сын, которого они назвали Генри.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Актёры телевидения Австралии